

Cinema 
 Origine di una perversione (The Killing Kind) – film del 1973 diretto da Curtis Harrington

Letteratura 
 Il caso Colby (The Killing Kind) – romanzo di Elliot West, Il Giallo Mondadori n. 1602
 Gente che uccide (The Killing Kind) – romanzo di John Connolly del 2001

Musica 
 The Killing Kind – album degli Overkill del 1996